IPP est un sigle qui peut signifier :

en français
 incapacité permanente partielle de travail, dans le droit du travail français ;
 inhibiteur de la pompe à protons, une catégorie de médicaments qui bloquent la sécrétion acide de l'estomac ;
 Indice des Prix à la Production, un indice qui mesure les variations moyennes des prix reçus par les producteurs nationaux pour leur production ;
 Institut des politiques publiques, un institut français ;
 Institut de la Performance Publique ;
 Institut polytechnique de Paris ;
 Institut de puériculture et de périnatalogie ;
 intégration par parties, une méthode en mathématiques ;
 identifiant permanent du patient, un  numéro attribué à un patient lors de sa première venue à l'hôpital, ce numéro reste valide lors des hospitalisations successives, contrairement à l'identification externe du patient qui change à chaque hospitalisation ;
 impôt des personnes physiques, en Belgique ;
 interphalangienne proximale ;
 isopentényl-pyrophosphate, un composé chimique ;

en anglais
 Internet Printing Protocol (en français, protocole d'impression Internet), un protocole pour l'impression en informatique ;
 Irish Parliamentary Party, un parti politique irlandais ;
 , un producteur indépendant d'énergie ;
 Individual Performance Partnership, pour une revue de performance individuelle.